La Société d’expansion du Cap-Breton (en anglais : ) est une société de la Couronne canadienne qui encourage le développement économique sur l’île du Cap-Breton et dans la région avoisinante de la ville de Mulgrave, dans l’est de la Nouvelle-Écosse.

La Société d’expansion du Cap-Breton est créée par la loi organique de 1987 sur le Canada atlantique.  

Basée à Sydney, dans la municipalité régionale de Cap-Breton, la  est administrée par l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA), un agence qui est la responsabilité d’Industrie Canada. En 2014, le gouvernement canadien que les activités de la SECB seront absorbées par l'APECA.

Références

Lien externe 
  /  

Entreprise ayant son siège en Nouvelle-Écosse
Entreprise publique au Canada